Menoken Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Menoken Township (Kansas)
 Menoken Township (North Dakota)